Caroline Polachek – cantante e musicista statunitense
 Jaroslav Poláček – calciatore cecoslovacco
 Karel Poláček – scrittore ceco di origine ebraica